I ragazzi stanno bene (The Kids Are All Right) – film del 2010 diretto da Lisa Cholodenko
 I ragazzi stanno bene – singolo dei Negrita del 2019
 I ragazzi stanno bene (1994-2019) – album dei Negrita del 2019